Manwan bezeichnet:

 Manwan (Jingdong) (漫湾镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Manwan (Yun) (漫湾镇), Großgemeinde im Kreis Yun in der chinesischen Provinz Yunnan